Гідроелектростанції Аргентини виробляють близько третини електроенергії країни. Згідно з даними на червень 2018 року, встановлена потужність гідроелектростанцій Аргентини становить 10 790 МВт.

Список працюючих гідроелектростанцій Аргентини

Гідроелектростанції, які не експлуатують

Гідроелектростанції у проєкті або на стадії будівництва

Примітки